Honda Racing puede referirse a:
Honda Racing Corporation, división de competición y desarrollo de máquinas de alto potencial de Honda Motor Company;
Honda Racing F1, equipo de Fórmula 1 de la misma compañía.